Александр Николаевич Кончиц (27 августа 1965, Осиповичи) — белорусский футболист и футбольный тренер. Старший тренер клуба «Слуцк».

Биография 
Заниматься футболом начал в осиповичской ДЮСШ, попал туда после набора в отделение футбол/хоккей во время обучения в третьем классе СШ № 4 г. Осиповичи. В 1982 году, после окончания 10 классов школы поступил в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины на отделение физвоспитания, там же играл за студенческую команду. После первого курса был призван на службу в армию, в связи с чем окончил обучение в университете в 1988 году. Был распределён в школу № 187 г. Минска в качестве учителя физкультуры. Отработав годовое распределение, вернулся в Осиповичи и устроился инструктором производственной гимнастики в вагонное депо ВЧД-9.

После этого начался футбольный этап. Был тренером в осиповичской ДЮСШ 14 лет. В числе его выпускников — Алексей Литвинко, Руслан Свириденко, Сергей Веремейко, Дмитрий Кирдун.

Параллельно, в 1994 году, началось выступление ФК «Осиповичи» (тогда — КРЗ) на республиканском уровне, где Кончиц был играющим тренером. Из-за сложностей совмещения работы в команде и спортшколе отдал предпочтение тренерству в клубе. В 1997 году клуб стал чемпионом третьей лиги (Д3), заняв 1 место в зоне Б, а уже в следующем сезоне 1998 года команда под руководством Кончица завоевала серебряные медали первой лиги, получив право выступить в высшей лиге. Таким образом, осиповичский клуб за два года поднялся из третьего дивизиона в первый.

В 2007 году при БГУФК получил квалификацию «Тренер по футболу», в 2009 — лицензию УЕФА категории «Б», в 2012 — категорию «А».

В 2016 году команда под руководством Кончица заняла второе место во второй лиге и получила право выступления в первой лиге в следующем сезоне.

В январе 2017 года Александр Кончиц после 23 лет работы покинул пост директора и главного тренера ФК «Осиповичи» и 18 января официально стал старшим тренером в клубе «Слуцк». Осенью 2020 года недолгое время исполнял обязанности главного тренера «Слуцка».

Достижения 
 «Осиповичи»
 Чемпион второй лиги Белоруссии: 1997
 Серебряный призёр первой лиги Белоруссии: 1998
 Серебряный призёр второй лиги Белоруссии: 2016

Примечания

Ссылки 
 Александр Кончиц: «У нас нет ни рабочих, ни дворника — всё делали мы сами с ребятами». Интервью сайту football.by (24.11.2016)
 «Игроки не получают ни зарплаты, ни премиальных». Интервью сайту pressball.by (28.07.2015)
 «После тренировок раскидываем с ребятами удобрения». Как без денег выживают в миноре. Интервью сайту by.tribuna.com (25.05.2015)
 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК «Осиповичи»
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Осиповичи»
Тренеры ФК «Слуцк»